O Manchester City Football Club, ou simplesmente Manchester City, é um clube de futebol inglês, fundado em 1880 sob o nome de FC St. Mark's (West Gorton) tornando-se posteriormente Ardwick Association Football Club, e finalmente, no dia 16 de abril de 1894, no seu nome atual. Disputa atualmente a Premier League, tendo a sua sede em Manchester, no Noroeste da Inglaterra.

É considerado um dos maiores clubes da Inglaterra. O City é um dos clubes mais antigos e tradicionais da Inglaterra, passou a maior parte de sua história na Primeira Divisão do futebol inglês, nesse tempo são 92 temporadas na primeira divisão até a temporada 2020–21, a primeira delas sendo na temporada 1899–1900, 25 temporadas na segunda, e uma temporada na terceira; já na Premier League, essa é sua 23ª temporada na principal divisão do futebol inglês desde a criação da Liga (na temporada 1992–93, o clube foi um dos seus 22 membros fundadores). No ranking de pontos conquistados na história do Campeonato Inglês, o City é o sexto colocado.

Em 2008 o clube foi comprado pelo Abu Dhabi United Group (ADUG) holding para o Desenvolvimento e investimento dos Emirados Árabes Unidos, em maio de 2013, a empresa City Football Group (CFG) foi fundada pelo (ADUG) para administrar uma rede de clubes de futebol, tendo o Manchester City como sua principal marca. Até dezembro de 2015, o (CFG) era totalmente propriedade da (ADUG) hoje a participação diminuiu mais segue majoritária com Abu Dhabi United Group (ADUG) (77%), Consórcio China Media Capital (CMC) (13%) e a Silver Lake (10%). Desde a temporada 2010–11, quando venceu a Copa da Inglaterra (33 anos depois), o clube ganhou quinze troféus importantes, incluindo a Premier League das temporadas 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21 e 2021–22.

O City tem um dos maiores públicos da história do futebol inglês considerando jogos em seus próprios estádios – em 1934 no Maine Road registrando 84 569 torcedores contra o Stoke City, público recorde até hoje para jogos de clubes ingleses fora de Wembley.

O período anterior de maior sucesso do clube foi no final da década de 1960 e no início da década de 1970, quando venceu o Campeonato Inglês de 67–68, a Copa da Inglaterra de 1968–69, a Supercopa da Inglaterra de 1968, a Copa da Liga de 1969–70 e a Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1969–70. Este seria o primeiro título do City a nível europeu, sob o comando de Joe Mercer e Malcolm Allison, além de grandes jogadores como o trio mágico Colin Bell, Mike Summerbee e Francis Lee. Com o título, o City tornou-se o primeiro clube inglês à conquistar um torneio nacional e um europeu na mesma temporada. Já na década de 1990, o City passou por períodos de declínio, culminando em um rebaixamento duplo em três temporadas, tendo entrado numa grave crise financeira e ficando com dificuldades para se estabilizar na elite. Assim, acabou caindo para divisões inferiores, chegando a jogar a Terceira Divisão Inglesa em 1998 pela primeira e única vez em sua história. A queda do City também seria crucial para reordenar a divisão de forças em Manchester, pois o rival da cidade tornaria-se uma das equipes mais fortes do país. A temporada 2002–03 foi a última a ser jogada em Maine Road, que incluiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United, acabando assim com um tabu de 13 anos. Nessa mesma temporada o City qualificou-se para competições europeias após 25 anos através do Ranking UEFA Fair Play. O clube voltou a disputar a Premier League na temporada 2003–04, quando mudou-se para o City of Manchester Stadium, inaugurado em um amistoso contra o Barcelona vencido pelo City por 2 a 1.

O clube manda seus jogos no Etihad Stadium (por questões de patrocínios de nome) desde 2003, antes chamado de City of Manchester Stadium (português: Estádio da Cidade de Manchester), o primeiro estádio do clube foi o Hyde Road um estádio pequeno, situado no bairro do mesmo nome. Em 1920, no entanto, o estádio pegou fogo, fazendo o City procurar outra casa para jogar. Anos depois, o clube se instalou em Maine Road e jogou lá por muitos anos. Mantém uma grande rivalidade com o vizinho da cidade, com quem joga o Manchester derby ou City vs. United. Em 2015 o jornal britânico Daily Mail publicou um estudo sobre os 50 maiores clubes da Inglaterra, e a publicação utilizou seis critérios principais: títulos, média de posições no Campeonato Inglês desde a temporada 1988–89, média de público, estrelas (contando selecionáveis e jogadores que participaram de Copas do Mundo), popularidade internacional e dinheiro, com o Manchester City figurando na quinta colocação.

História

Início da fundação à primeira taça (1880-1904) 
O City foi fundado nos fundos da Igreja de St. Mark (São Marcos), em Gorton, área populosa no leste da zona industrial de Manchester, em 1880 em pleno início da Revolução Industrial, quando as difíceis condições de vida geravam uma expectativa média de vida de apenas 17 anos para os homens e o futebol passaria a ser uma referência de lazer e de vida saudável para a população do Norte da Inglaterra, região onde o futebol se desenvolveria com mais pujança durante as primeiras décadas do jogo do que em locais como Londres, por exemplo.

Uma mulher paroquiana de nome Anna Connel decidiu formar uma associação para incentivar os jovens trabalhadores a gastar mais do seu tempo em atividades físicas, em 1879, Arthur Connell foi nomeado curador da igreja de São Marcos na classe trabalhadora do distrito de West Gorton, em Manchester como a maioria das áreas industriais em rápido crescimento do norte e Midlands, West Gorton não tinha instalações sociais além de casas públicas e a jovem esposa de Arthur, Anna Connell e os membros da igreja formaram uma equipe de cricket, que foi tão bem sucedida que em 1880 os membros formaram o FC St. Mark's (São Marcos). O clube então tornou-se West Gorton em 1882, e em seguida Gorton AFC, em 1887 eles se mudaram para o estádio de Hyde Road, então em 1891 se tornou-se Ardwick FC, o então clube se juntou à Aliança de Futebol e um ano depois estavam na Liga de Futebol quando a Aliança foi incorporada como Divisão Two. Em 1894, o clube mudou o nome para Manchester City Football Club,  quando adotaram o azul e o branco de Cambridge como suas cores.

Os Citizens ganharam o seu primeiro título oficial na conquista da Segunda Divisão Inglesa em 1899, tornando-se o primeiro clube da cidade a ser promovido para a Primeira Divisão.

O segundo viria em 1904, com o título da prestigiada Copa da Inglaterra contra o Bolton Wanderers, time da área metropolitana da Grande Manchester. Na mesma temporada, o clube foi-se tornando mais popular e a sua equipe mais forte, o City terminou na terceira posição três pontos atrás do Newcastle. Duas temporadas depois, entretanto, a equipe seria punida pela Associação Inglesa de Futebol por pagar aos jogadores do time salários superiores ao teto estabelecido pela entidade: dezessete jogadores do elenco acabariam suspensos até o ano seguinte em 1907. alguns deles acabaram acertando com a equipe do ex-Newton Heath, que desde 1902 passaria a chamar-se Manchester United. Dentre eles, o capitão e maior astro do time, o "bruxo galês" Billy Meredith, autor do gol do título de 1904. Surgia assim o primeiro atrito entre os dois futuros rivais da cidade.

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; Pts = Pontos

Nova casa e novos títulos  
Em 1920, o City viu seu estádio o Hyde Road sofrer um incêndio. Ainda assim, um reerguimento viria já no ano seguinte em 1921 e, dois anos depois a construção de um novo, o Maine Road, na região sul da cidade. Entretanto, lá já se situava Old Trafford, casa do rival da cidade o United, Revoltados com a falta de seu time, habitantes da região leste de Manchester resolveram criar um novo clube que representasse a região, o que foi feito em 1928, com a fundação da equipe amadora do Manchester Central.

O novo clube (dirigido por Billy Meredith, que voltaria ao City em 1921 e nele encerraria a carreira, três anos depois) logo tornou-se candidato a ser o favorito do City, uma vez que o United era visto como time decadente, com média de público inferior a 5 mil pessoas, e o City, único representante constante da cidade na elite inglesa (o United foi rebaixado em 1922 e 1931), e passava a imagem de que poderia seguir pelo mesmo caminho.

As duas equipes veteranas de Manchester então uniram-se, usando seguidamente seu poder de veto quando o Manchester Central requisitou lugar na liga profissional, até o novo time ter de fechar as portas, em 1932. Um ano depois, o City demonstrava força ao chegar à final da Copa da Inglaterra, perdida para o Everton de Dixie Dean, e chegar em 5º lugar no campeonato. No ano seguinte 30 anos após o primeiro título no torneio, o time voltaria a conquistar a Copa da Inglaterra, batendo o Portsmouth. Os grandes ídolos do time eram o goleiro Frank Swift e o atacante Fred Tilson, autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 na final, além do defensor Matt Busby.

Durante a temporada de 1934, o City bateu o recorde de maior público da história do futebol inglês considerando jogos em seus próprios estádios, 84,569 mil torcedores numa partida da Copa da Inglaterra contra o Stoke City em Maine Road, um recorde que se mantém até hoje.

A temporada 1936-37 acabaria memorável para o City: com destaque para a vitória no campo adversário sobre o grande time inglês da época, o Arsenal, e a uma arrancada na segunda metade do campeonato, com 15 vitórias e 6 empates nos 21 jogos do returno, o City conquistou seu primeiro título no Campeonato Inglês. Paralelamente o United terminava na penúltima posição e rebaixado.

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; Pts = Pontos

Entretanto, a temporada seguinte terminaria com uma incrível e melancólica inversão para os Citizens: em um campeonato equilibrado, o time fazia razoável campanha, ocupando o meio da tabela. Entretanto, a duas rodadas do fim, metade dos times estava ameaçado de rebaixamento. O City goleou o Leeds United por 6 a 2, não havia sido a primeira goleada que o time impunha no campeonato; vitórias como este fizeram-no ter o maior número de gols naquela edição, 80, com média de quase dois gols por partida. Ainda assim, estava em 17º na última rodada, empatado em pontos com outras cinco equipes: Birmingham City, Grimsby Town, Portsmouth, Stoke City e West Bromwich os quatro primeiros jogariam a última rodada em casa, contra clubes desinteressados no campeonato, já o City faria um confronto direto contra o Huddersfield Town, no campo do oponente. Um gol do solitário deu a vitória ao Huddersfield. Incrivelmente, o City tornava-se o primeiro (e, até hoje, o único) time campeão inglês a ser rebaixado na temporada seguinte, juntamente com o West Bromwich. E tendo o melhor ataque da competição e saldo positivo de gols.

R = Rebaixados; P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; Pts = Pontos

Anos 1940-60: rivalidade 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os torneios oficiais de futebol foram suspensos, aposentando o veterano Eric Brook, maior artilheiro da história do clube naquela época com 177 gols. Torneios menores foram feitos no período, em que o City conquistou o simbólico troféu da Copa da Liga Norte, em 1943. Outra estrela que deixa a equipe com a guerra é o norte-irlandês Peter Doherty.

Quando o Campeonato Inglês voltou a ser realizado, na temporada 1946-47, os Sky Blues conquistaram a Segunda Divisão, voltando assim à elite, fazendo razoáveis campanhas até 1950, quando foi novamente rebaixado, retornando logo no ano seguinte. Na temporada de reestreia, fez uma campanha mediana e ficou apenas em 15º lugar,  No ano seguinte o City fica na antepenúltima posição.

Assim como nos anos 1930, no meio dos anos 1955 o time chega seguidamente a duas finais da Copa da Inglaterra, perdendo a primeira (para o Newcastle em 1955) e vencendo a segunda (contra o Birmingham City em 1956). O título torna-se lendário pelo desejo do goleiro do time, o alemão Bert Trautmann, em querer continuar a jogar mesmo sabendo que seu pescoço estava quebrado, no fim ganha o prêmio de jogador do ano, no Campeonato Inglês, os Citizens fazem ótima campanha terminando em 4º lugar. Na temporada seguinte, o time luta para não cair ficando em 18º lugar.  

Posição final do City no Campeonato Inglês 1955-56:

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; Pts = Pontos

Final da Copa da Inglaterra 1955-56:

C = Campeão

Na temporada 1957/58, o City marcou 104 gols e sofreu 100 gols com o Leslie McDowall como técnico. o City voltar a ficar entre os primeiros em 5º lugar, Mas sem alegrias: torcedores do City e United  se unem no luto pela morte de oito promissores jogadores do United em um acidente de avião, em Munique. A tragédia matou também, entre outras vítimas, o ex-ídolo Frank Swift, então jornalista do News of the World. O técnico do United, que sobrevive, era outro ex-jogador dos Sky Blues Matt Busby. Mesmo assim na temporada seguinte é o dilacerado time vermelho que fica com o vice-campeonato e o City fica um ponto à frente do primeiro rebaixado.

Os dois clubes alternam razoáveis campanhas até 1963, quando ambos ficam ameaçados de caírem. Um confronto direto na última rodada define o rebaixado. O United vence a partida com um gol de Denis Law, ex-jogador do City no início da década, vai a 34 pontos e escapa. O City termina com 31 e, em penúltimo, volta à segunda divisão. A rivalidade entre os dois se acirra a partir dali. O time não consegue voltar na edição seguinte, nem na posterior, no verão de 1965, uma mudança fará os Citizens se reerguerem para a glória: Joe Mercer chega ao clube para ser seu técnico.

Anos de glórias e o primeiro título europeu  

Em sua primeira temporada, Joe Mercer ordena a vinda de dois futuros ídolos, Colin Bell e Mike Summerbee. a maior bonança dos Citizens havia acontecido no final da década de 1960.

Após vencer a segundona em 1965/66. Na temporada seguinte, veio indiscutivelmente o momento decisivo do City na temporada. O clube adquiriu com destaque o reforço de £60 000 Francis Lee um recorde do clube na época, o primeiro grande triunfo naqueles anos áureos veio com o título do Inglês em 1967/68, o segundo da história do clube, superando por dois pontos o United, que fica uma posição e dois pontos atrás. Colin Bell e Lee (artilheiro do Campeonato Inglês) vão à Copa do Mundo de 1970 pelo English Team, tornando-se os dois primeiros jogadores do clube a irem a uma Copa.

O clube conquistou todos os títulos possíveis na Inglaterra até 1969/70, em temporadas seguidas faturou o Campeonato Inglês, depois a Copa da Inglaterra e por último a Copa da Liga Inglesa.

Posição final do City no Campeonato Inglês 1967/68:

C = Campeão

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; Pts = Pontos

O City viajou para a Europa em pré-temporada, jogando amistosos contra Eintracht Braunschweig e Standard Liège, depois de voltar para a Inglaterra jogou contra o Portsmouth e venceu por 2-0, e terminou a preparação com uma vitória em casa contra o Borussia Dortmund.

Já em sua estreia além das fronteiras, na Copa dos Campeões de 1968/69, o City decepcionou. A equipe caiu logo na primeira fase, diante do Fenerbahçe ao perder por 2-1 no placar agregado.

1ª Fase Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1968–69:

Na temporada seguinte o City abre a temporada com um título da Supercopa da Inglaterra ao derrotar o West Bromwich com uma goleada de 6 a 1.

Supercopa da Inglaterra 1968-69:

Já defendendo o título do Campeonato Inglês o City faz péssima campanha terminando em 13º lugar, no entanto a redenção aconteceria na Copa da Inglaterra. Deixando pelo caminho Newcastle, Blackburn, Tottenham e Everton, os Citizens cruzaram com o Leicester de Peter Shilton em Wembley. Vitória por 1 a 0 dos comandados de Joe Mercer, com gol decisivo do atacante Neil Young, mais do que o troféu a conquista da Copa da Inglaterra valeu uma vaga na Recopa Europeia da temporada seguinte. Um alento é a conquista da Copa da Inglaterra, sobre o Leicester City, time que também usa azul. Por isso, na decisão, os Citizens jogaram com outro uniforme, nas cores vermelha e preta, mas não com inspiração no rival United, e sim no Milan,  Malcolm Allison assistente de Mercer acreditava que um uniforme igual ao da equipe italiana traria maior imponência ao City. Desde então, é usado com certa regularidade como segundo uniforme do time (que costumava usar bordô no uniforme alternativo).

Copa da Inglaterra 1968-69:

(c) = Campeão

Na temporada seguinte o City faz campanha razoável no Campeonato Inglês terminando em 10º lugar, na Copa da Inglaterra defendendo o título o time cai para o rival  Manchester United na terceira fase da competição, mais na Copa da Liga o City consegue ir à final e vencer o West Bromwich por 2 a 1 na prorrogação, outra competição que o City disputa é a Taça dos Clubes Vencedores de Taças (Recopa Européia) torneio no qual o City foi classificado por ter vencido a Copa da Inglaterra da temporada anterior, e a caminhada do City começou de maneira grandiosa, eliminando o Athletic Club de Bilbao  por 6 a 3 no placar agregado. Na sequência, as vítimas seriam o modesto Lierse Sportkring, Académica de Coimbra, antes de um novo adversário de peso, o Schalke 04. E a goleada por 5 a 1 em Maine Road ratificou o potencial do City de ser campeão.

Já na decisão, o desafiante era o Górnik Zabrze, importante na formação da forte seleção polonesa dos anos 1970. Nas etapas anteriores, a equipe do leste já havia surpreendido ao eliminar a Roma e o Rangers. Neil Young abriu o placar aos 12 minutos, enquanto Francis Lee ampliou cobrando pênalti aos 43. Apenas na segunda etapa é que o Górnik reagiu, mas o tento de Stanislaw Oslizlo não levou o placar além dos 2 a 1 em Viena  e não foi o suficiente para evitar que o City levantasse seu primeiro título continental de sua história, sendo assim o primeiro clube Inglês à conquistar um torneio nacional e europeu na mesma temporada.

Recopa Europeia 1969-70

Final da Recopa Europeia 1969-70

(C) = Campeão

Sucesso continua nos anos 1970  
Na temporada seguinte o City começa defendendo os títulos da Copa da Liga e Recopa Européia da temporada anterior, no Campeonato Inglês o time faz campanha mediana ficando apenas na 11º posição,  já defendendo a taça da Copa da Liga o time é vergonhosamente eliminado na segunda fase pelo modesto Carlisle United, na Copa da Inglaterra é eliminado nas oitavas de final para o Arsenal por 2 a 1, já na Recopa Européia com o direito de defender a taça de campeão, o City começa na primeira fase passando pelo Linfield da Irlanda do Norte, nas oitavas o clube vence o Budapest Honvéd da Hungria por 3 a 0, nas quartas de final, o City enfrentou o mesmo adversário da final anterior, o Górnik Zabrze que no jogo de ida venceu o City por 2-0 na primeira rodada com uma multidão eufórica de 100 000 Poloneses, no jogo de volta o City venceu por 2-0 em Maine Road, para garantir um replay em campo neutro em Copenhagen, o City fez uma viagem para a Dinamarca para derrotar o Górnik Zabrze por  3-1. Com a vitória o City garantiu um lugar na semifinal contra outro time Inglês, o Chelsea. 

No entanto as chances do City avançar para a segunda final consecutiva foram severamente prejudicada, antes do jogo Alan Oakes, Colin Bell, Mike Doyle, Glyn Pardoe e Mike Summerbee todos estavam indisponíveis devido a lesões antes da primeira partida, sem nenhuma surpresa o City perdeu o jogo de ida no Stamford Bridge por 1-0 e o goleiro do City Joe Corrigan se machucou para o jogo de volta em Maine Road, e o City perdeu novamente por 1-0 dando adeus as chances de conquistar o bicampeonato.

No fim da temporada o técnico Joe Mercer resolve sair por discussões com Malcolm Allison, que é promovido a seu cargo, para o qual ficaria apenas na temporada que se seguiu, e até hoje Joe Mercer é considerado pelos torcedores do City como o maior técnico do clube.

Recopa Europeia 1970-71

Semifinal Recopa Europeia 1970-71

Na temporada seguinte outra campanha mediana e de novo outro 11º lugar. No ano seguinte depois de campanhas modestas o time volta a ocupar as primeiras posições do Campeonato Inglês, quando termina em 4º lugar, mas apenas um ponto atrás do campeão, o Derby County, na Copa da Liga como na temporada anterior o City de novo cai logo na terceira fase para o Bolton, na Copa da Inglaterra outra campanha ruim e o City para na terceira fase. o City novamente se classifica para torneios europeus, mas não consegue passar da primeira fase caindo para o Valencia, com isso o City disputa competições europeias por quatro temporadas consecutivas.

Posição final do City no Campeonato Inglês 1971-72:

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

1ª Fase da Copa da UEFA de 1972–73:

Na temporada de 1974 torna-se outro ano memorável para os torcedores: o clube não ganha troféus, sendo o mais perto disso o vice-campeonato na Copa da Liga, e faz campanha mediana no campeonato inglês. Entretanto, o time vinga-se do rebaixamento imposto pelo United onze anos antes: na última rodada, ambos se enfrentam e os vermelhos só escapariam da queda com vitória. Os Citizens, entretanto, os derrotam por 1 a 0, gol de Denis Law, justamente aquele quem rebaixaria o City em 1963, atuando pelo rival. O escocês voltara para Maine Road naquela temporada, onde encerraria a carreira.

No Campeonato Inglês de 1975-76 o City faz uma boa campanha terminando na 8º colocação mais a grande conquista é  vencer pela segunda vez a Copa da Liga Inglesa ao bater o Newcastle por 2 a 1, a campanha do título começa contra o Norwich City onde o City jogou três vezes para passar para a próxima fase, na rodada seguinte o City elimina o Nottingham Forest pelo placar de 2 a 1, nas oitavas de final o City joga o Derby de Manchester contra o Manchester United e goleia o rival por 4 a 0, na rodada seguinte o City enfrenta o Mansfield Town e vence com mais uma goleada desta vez por 4 a 2, na semifinal o City tem pela frente o Middlesbrough, o primeiro jogo o City perde por 1 a 0, mais no segundo jogo vence por 4 a 0 e vai à final da competição, na final o City enfrenta o Newcastle e é campeão vencendo por 2 a 1, o grande momento do jogo foi o gol da vitória marcado por Dennis Tueart de bicicleta garantindo assim um grande título do City  depois de seis anos, com isso o clube garante vaga para as competições europeias, mais como na temporada 72-73 o City cai novamente na primeira fase para a poderosa Juventus, que se tornaria a campeã.

Posição final do City no Campeonato Inglês 1975-76:

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; Pts = Pontos

Copa da Liga de 1975-76:

(c) = Campeão

1ª Fase da Copa da UEFA de 1976–77:

Ainda no Campeonato Inglês de 76-77 o City disputa acirradamente o troféu com a nova potência inglesa da época, o Liverpool, que termina campeão nacional com um ponto de diferença sobre os Citizens, que teriam sua última temporada realmente perto do título.

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

O City se classifica para a Copa da UEFA mais como nas fases anteriores não passa sequer da primeira fase.

1ª Fase Copa da UEFA de 1977–78:

Na temporada 77-78 o City disputa a Copa da Inglaterra vence o Leeds United na primeira fase, mas cai logo depois para o Nottingham Forest, que justamente se tornaria o campeão do Campeonato Inglês, o City luta muito e consegue um quarto lugar que o classifica para a Copa UEFA pela segunda vez consecutiva, mas como no anos anteriores o City decepciona mais uma vez e cai novamente na primeira fase.

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

No campeonato nacional de 78, o City faz uma campanha muito irregular e fica em 15ª posição, é também última temporada do meia Alan Oakes jogador que mais atuou pelos Sky Blues (665 jogos) se aposenta do time tendo ficado desde 1959, mais o clube disputa pela terceira temporada consecutiva a Copa da UEFA, e faz bonito, começa passando por Twente, Standard Liège e surpreende ao eliminar o poderoso Milan, chegando até as quartas de final e parando naquele que seria o campeão, o Borussia Mönchengladbach, mas o que fica é a melhor campanha da história do clube.

Copa da UEFA de 1978–79

Na temporada seguinte, o City faz uma péssima campanha e termina na 17ª posição, o ano de 1979 marca a despedida de outro ídolo Colin Bell considerado o maior jogador da história do City, foi para os Estados Unidos encerrar a carreira. 

O ano seguinte, o City faz um campeonato melhor do que nos anos anteriores e termina em 12ª, é o último ano em que o time chega perto de conquistar um troféu, o da Copa da Inglaterra mas o City perde a final para o Tottenham Hotspur., mais o fato curioso foi  o gramado coberto de neve, o jogo foi gravado e transmitido pela BBC dentro de seu tradicional programa o Match Of The Day, e  receberia o apelido de “Balé no Gelo” esse jogo seria apontado como o melhor jogo da temporada.

Anos 1980-início dos 2000: longa decadência 
No Campeonato Inglês de 1981-82 o City começa muito bem, briga pelas competições europeias, mas cai muito de rendimento no segundo turno e termina em 10º lugar. Na temporada seguinte, veria dois rebaixamentos dos Sky Blues para a Segunda Divisão, em 1983 - na primeira em que termina sem Joe Corrigan, que defendeu o gol do clube por 16 anos. Na Segunda Divisão de 1983-84 o City briga para voltar para a elite porém perde a última vaga para o Newcastle. Volta à elite na temporada seguinte em 1985, com a última vaga e empatado em número de pontos com o Portsmouth. Na reestreia, o grande destaque do City é a goleada de 5 a 1 imposta ao rival United. O time  consegue manter-se na elite ficando em 15ª, na temporada seguinte os Citizens termina na vice lanterna e rebaixamento para a Segunda Divisão. Na temporada 87-88 o clube passa muito longe de voltar para a Primeira Divisão e termina em 9ª lugar tendo que permanecer mais uma temporada na segundona. Na temporada seguinte em 88-89, consegue voltar a elite como vice campeão, já na elite no ano seguinte o Manchester City faz uma campanha razoável e termina em 14ª lugar com o mesmo número de pontos do rival United que termina em 13ª.

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo; Pts = Pontos

Em 1990-91 o City faz ótima campanha e termina em 5ª lugar, na temporada seguinte outra ótima campanha e mais um 5ª lugar. mais a temporada 1992-93 marca a reformulação da divisão de elite, que passou a chamar-se Premier League, sendo o City um dos clubes fundadores.

Já na primeira temporada da Premier League em 1992 -93 o City termina em 9ª.

E com o novo formato, os rivais de Manchester passam a ter retrospecto bastante desigual: enquanto o United torna-se a força dominante do país, o City segue fazendo campanhas medianas, até ser  rebaixado para a Segunda Divisão, em 1996.

R = Rebaixados

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo; Pts = Pontos

Na temporada 1996-97, o City fica apenas em 14º e na segundona, tendo de permanecer nela. o pior viria logo depois: na temporada 1997-98, o clube sofre novo rebaixamento, desta vez para a Terceira Divisão, o primeiro de sua história. Isso faz com que na Copa do Mundo de 1998, na França seja a primeira Copa sem nenhum jogador do clube desde a de 1970 - embora apenas em 1982 o clube tenha fornecido jogadores para a Seleção Inglesa (ausente das de 1974, 1978 e 1994), nas demais sempre houve ao menos um jogador do City, mesmo que de outra seleção. O grande ídolo do clube no momento, o meia georgiano Giorgi Kinkladze, acaba saindo, contratado pelo Ajax, da Países Baixos.

Emoção e drama na terceira divisão 1998-99 
Em 30 de maio de 1999 no playoff final da Division Two ( terceira divisão 1992–2004) o City enfrentou o Gillingham no Estádio de Wembley para determinar a terceira e última equipe a ganhar a promoção para a Segunda Divisão, num jogo dramático e emocionante o Gillingham abriu 2 a 0, no entanto, Kevin Horlock diminuiu para o City, o gol de empate marcado por Paul Dickov nos acréscimos levou o jogo para a prorrogação que permaneceu sem gols levando a partida para os pênaltis em que City venceu por 3 a 1. o gol  de Dickov é sem dúvida um dos gols mais importantes da história do Manchester City, se não tivesse voltando a Segunda Divisão e consequentemente para a Premier League o City poderia ir para as profundezas do futebol Inglês e ficado por lá por muitos anos.

Dada a importância do jogo como uma final para determinar a promoção para a Segunda Divisão e a reviravolta altamente improvável nos minutos finais, o jogo tem sido considerado como um dos mais emocionantes da história do futebol Inglês. Os fãs do Manchester City consideram o jogo como um primeiro passo crucial na revitalização do clube da Terceira Divisão do futebol Inglês ao seu status atual como o candidato anual para a título da Premier League. Em 2005, esse gol venceu uma votação feita pelo clube sobre qual teria sido o gol mais importante de sua história e o gol de Paul Dickov foi o vencedor.

Na temporada 1999-2000 da Division One, o City passou a temporada inteira tentando a promoção automática, e  conseguiu isso no último dia da temporada, terminando vice-campeão na divisão.

Posição final do City na Football League First Division de 1999–2000:

Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; D - derrotas; E – empates; GP – gols próprios; GS - gols sofridos; SG – saldo de gols

Na temporada 2000-01 desta vez de volta a elite, o artilheiro Shaun Goater marca 29 vezes. Entretanto, na década que se passou, quem mais trouxe imagem para o clube são os irmãos Liam e Noel Gallagher, os líderes da banda Oasis e notórios torcedores fanáticos do clube, no campeonato o City se reforça com ex-jogadores do rival United em final de carreira e outros em igual situação. Destes últimos, George Weah, jogador liberiano eleito Melhor do Mundo em 1995, faz rápida passagem em 2000. O segundo é o russo Andriy Kančelskis, ex-United que chega no decorrer da temporada de volta do clube à Premier League (a de 2000-01) com a função de ajudá-lo a escapar de novo rebaixamento, e o City não escapa da degola terminando na 18ª posição e rebaixado novamente, Kančelskis é dispensado.

Posição final do City na Premier League de 2000–01:

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo; Pts = Pontos

O City é logo campeão da Segunda Divisão na temporada 2001-02, com o ex-jogador e (e também ex-técnico) da Inglaterra Kevin Keegan tendo chegado para ser o novo técnico do time.

Posição final do City na Football League First Division de 2001–02:

Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; D - derrotas; E – empates; GP – gols próprios; GS - gols sofridos; SG – saldo de gols

2002-2007: período de transição e estabilidade na Premier League 
De volta a Premier League o City não faz uma boa campanha e termina na 16º posição. mas os Citizens voltam a se classificar para um campeonato europeu após 24 anos: o troféu fair play credencia o City para a disputa da Copa UEFA. Goater deixa o clube com a considerável marca de 103 gols nos cinco anos em que passou no Maine Road.

Posição final do City na Premier League de 2003–04:

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

Novo ex-ídolo do rival vem para a reestreia na elite, ninguém menos que o goleiro Peter Schmeichel, que nunca perdera para o City nos nove anos em que passara no United, que não era derrotado pelos Sky Blues havia já onze - justamente desde a goleada de 1 a 5 sofrida na temporada 1989-90, devolvida com um 5 a 0 em 1994. Em sua última temporada como profissional, The Great Dane ajuda seu novo clube (para o qual traz seu filho, Kasper Schmeichel, para jogar nas divisões de base) a quebrar o tabu, vencendo em Maine Road. No outro dérbi da temporada, em Old Trafford, o clube arranca um empate a quatro minutos do fim com um gol de Goater, mesmo sem poder contar com Schmeichel, cujas lesões o impediram de atuar.

Na Copa da Inglaterra Talvez o jogo mais memorável jogado pelo City durante esta temporada foi o jogo replay da quarta rodada contra Tottenham em White Hart Lane, que apresentou o que muitas pessoas consideram ser um dos jogos mais extraordinários da história da competição, o City saiu perdendo por 3-0 durante o primeiro tempo, Anelka substituído por lesão e Joey Barton expulso durante o fim do primeiro tempo por insultar verbalmente o árbitro, e  apesar de ter um homem a  menos do que seu adversário durante o segundo tempo inteiro, o City virou o jogo para 4-3 e chegou à próxima rodada, Jon Macken marcou o gol vencedor,  na próxima fase o City encarou o rival da cidade num Derby de Manchester em Old Trafford e o City perdeu 4-2 e acabou eliminado da competição.

Na Copa da UEFA de 2003–04 o City passa da fase de qualificação e da primeira fase caindo na segunda fase do torneio para o Dyskobolia Grodzisk da polônia.

Quem chega para substituir Schmeichel no gol é outro famoso jogador do futebol nacional na década anterior, e titular da Seleção Inglesa nas duas Copas do Mundo anteriores: David Seaman, que chega juntamente com o atacante francês Nicolas Anelka, que será a principal referência do time nos três anos seguintes. No elenco, outros veteranos além de Seaman: os também ex-Seleção Inglesa Trevor Sinclair, Steve McManaman e Robbie Fowler, o alemão Michael Tarnat e o neerlandês Paul Bosvelt. A ano também marca a transferência do City para a sua nova casa, o City of Manchester Stadium, que faz o time voltar a mandar jogos na região leste da cidade, e a morte de um ídolo, o meia camaronês Marc-Vivien Foé, que faleceu em campo em jogo de sua seleção na Copa das Confederações. Seu número 23 é logo aposentado.

Na temporada seguinte quem assume o gol é outro veterano da Seleção Inglesa, David James. Ela marca também a revelação de Shaun Wright-Phillips, que é chamado para defender a Inglaterra junto com James e, ao seu final, a aposentadoria do técnico Keegan. Wright-Phillips também logo deixa o clube, rendendo 30,5 milhões de euros no cofre do clube, pagos pelo Chelsea. Anelka é outro a sair. É um terceiro ex-United quem chega, o atacante Andy Cole, além de outro também com passagens pela Seleção, Darius Vassell, e do novo técnico, o ex-zagueiro da Inglaterra Stuart Pearce, que encerrara a carreira no City em 2002.

A temporada 2004–05 foi a terceira temporada consecutiva do City na Premier League, e sua oitava temporada desde que a Premier League foi criada pela primeira vez, com o clube sendo um dos seus 22 membros fundadores. No geral, foi a 113ª temporada que o City joga a principal divisão do futebol inglês. o City terminou na 8ª colocação com o mesmo número de pontos do Middlesbrough, os dois times jogaram na última rodada da Premier League, quem vencesse se classificava para a Copa da UEFA de 2005–06, e o City perdeu por 1-0 em casa e o Middlesbrough se classificou.

Posição final do City na Premier League de 2004–05

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

Ano de 2006 marca a saída do ídolo James, que na Copa do Mundo daquele ano tornou-se o primeiro jogador do time a ser convocado para a Seleção Inglesa para um mundial desde o de 1982 (que contou com Trevor Francis e Joe Corrigan); a chegada de outro veterano, o alemão Dietmar Hamann; e as novas revelações Micah Richards e Stephen Ireland. O clube fica apenas em 14º.

Mesmo com uma temporada sofrível em que o time teve de brigar contra o rebaixamento, tendo chegado a ficar seis meses sem fazer um mísero gol em casa, são os Citizens quem ocupam as manchetes no meio do ano: o time é comprado pelo ex-Primeiro-Ministro da Tailândia Thaksin Shinawatra, que traz o ex-técnico da Inglaterra Sven-Göran Eriksson, o atacante italiano Rolando Bianchi e os primeiros brasileiros no clube, Elano e Geovanni.

Temporada 2007-08: uma nova Era 

O impacto é imediato: o City torna-se sensação inicial, vencendo os três primeiros jogos, incluindo um dérbi contra o United, e liderando o campeonato. A boa fase, entretanto, dura apenas a primeira metade do campeonato. Bianchi sai logo em janeiro. No mês seguinte, City e United deixam as inimizades de lado no dérbi do returno, que marca as celebrações dos 50 anos do desastre aéreo de Munique. As duas torcidas respeitam o minuto de silêncio em Old Trafford. Com a bola rolando, o City vence por 2 a 1, com gol do estreante reforço zimbabuano Benjani, sendo que era a primeira vez que os Citizens saíram vencedores dos dois dérbis do campeonato desde 1968, quando faturaram o título pela última vez. insatisfeito com a campanha no returno, Shinawatra demite Sven Göran Eriksson a dois jogos do fim do campeonato, apesar de reclamações da torcida. Na última partida, o time é vergonhosamente goleado por 1 a 8 para o Middlesbrough.

Esta temporada também viu o Manchester City ganhar a entrada na competição da próxima Taça UEFA, terminando em sexto lugar no ranking dos times ingleses no troféu "Fair Play" (com as cinco equipes classificadas acima do City já qualificados para a competições europeias).

Posição final do City na Premier League de 2007–08

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

Temporada 2008-09: boa campanha e novos donos 
A temporada começa para o City na Premier League com o clube querendo brigar pelas primeiras posições, mas o City não faz uma boa campanha perdendo muito pontos em casa, e assim o clube fica no meio da tabela, a consolação é a disputa da Liga Europa da UEFA.

Posição final do City na Premier League de 2008–09

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

Nas copas domésticas o City também não vai bem, na Copa da Liga Inglesa o clube cai na segunda rodada para o Brighton & Hove Albion nos pênaltis, já Copa da Inglaterra o City chega na terceira fase mais perde em casa para o Nottingham Forest.

Em setembro de 2008 o clube é novamente vendido para o bilionário emiradense xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan que faz o Manchester City um dos clubes mais ricos do mundo,

City na Copa da UEFA de 2008–09:

Na Liga Europa o City faz uma ótima campanha ao contrário do que nos planos domésticos, o clube passa por todas as fases até chegar na fase de grupos, onde faz uma excelente campanha terminando em primeiro do grupo, o City passa da segunda fase e oitavas até chegar nas quartas de final onde perde para o Hamburgo, e iguala sua melhor campanha na Liga Europa, repetindo assim como na temporada 1978-79, quando também caiu nas quartas de final para outro time alemão o B'Mönchengladbach.

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GA = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

Copa da UEFA 2008-09:

Temporada 2009-10: sem a vaga na Champions League 
Em 13 de julho de 2009, um novo ex-jogador do United chega ao City. Diferentemente dos anteriores, não a vias de se aposentar, mas em plena forma. Por £25 milhões, os Citizens acertaram a contratação do argentino Carlos Tévez, que não teve sua compra efetuada pelo rival, onde atuava por empréstimo junto a MSI. Após ficar na 5º colocação da Premier League e  perder a última vaga da Champions para o Tottenham no último jogo, foi considerado por muitos observadores como momento de definição do clube de Manchester na temporada quebrando o domínio estabelecido dos " Big Four ", e era uma das ambições dos proprietários do clube. No entanto, um dos aspectos positivos da campanha na temporada foi que o clube alcançou sua primeira grande semifinal desde 1981 antes de perder para o rival United.  A equipe do City também conseguiu algumas vitórias dos outros candidatos "Top Four", Chelsea e Arsenal. pela Copa da Inglaterra na terceira fase o City passou pelo Middlesbrough por 1-0, na quarta fase o City passou pelo Scunthorpe United por 4-2, parando na quinta fase para o Stoke City.

Posição final do City na Premier League de 2009–10:

P = Partidas disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados;

L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

Temporada 2010-11: depois de 35 anos, fim do jejum 
Na temporada 2010-11 o City se prepara para uma grande temporada, tentando se firmar entre os melhores times da Europa, o clube contratou nada menos que seis grandes jogadores. Yaya Touré, ex Barcelona e irmão de Kolo Touré, foi a primeira contratação. Para melhorar sua linha defensiva, a segunda contratação foi o lateral direito alemão, Jérôme Boateng. A terceira contratação de impacto foi a vinda de David Silva, cuja contratação junto ao Valencia custou aproximadamente 35 milhões de euros sendo a maior contratação para a temporada, a de destaque, a grande aposta do treinador Roberto Mancini, foi Mario Balotelli vindo da Internazionale de Milão, e por fim, James Milner, numa troca envolvendo Stephen Ireland junto ao Aston Villa.

Na Premier League o City terminou em 5º lugar na temporada anterior, qualificando assim para a Liga Europa da UEFA de 2010–11, no play-off o City passou pelo Timisoara e entrou no grupo A, num grupo onde tinha a Juventus o City faz excelente campanha e termina líder do grupo classificando para a próxima fase, na fase seguinte o clube passa pelo Aris da grécia e chega às oitavas de final parando no Dínamo Kiev.
Já na fase de 16 avos de final o City passou pelo Aris.

Nas oitavas de final o City parou no Dínamo Kiev.

Na Premier League o City faz uma ótima campanha e termina em 3º lugar, classificando o time para jogar a UEFA Champions League pela segunda vez, e pela primeira vez desde a Taça dos Campeões Europeus de 1968-69. Carlos Tévez fez uma ótima temporada terminando como artilheiro junto com Berbatov do rival United, com 20 gols cada.

Posição final do City na Premier League de 2010–11:

J = Jogos disputadas; W = Jogos ganhos; D = Jogos empatados; L = Jogos perdidos; GF = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; Pts = Pontos

O time também conquistou finalmente o tão esperado titulo, o Manchester City que passou 35 anos sem ganhar, foi campeão da Copa da Inglaterra, passando pelo grande rival Manchester United na semifinal e ganhando do Stoke City, ambas vitórias por 1 a 0 com gols marcados por Yaya Touré. O dia foi festejado em toda a cidade, pois meia hora antes do inicio da final o rival United havia ganho a Premier League, causando cenas inusitadas como torcedores dos dois rivais de Manchester comemorando juntos.

Copa da Inglaterra 2010–11:

(C) = Campeão

Temporada 2011-12: o terceiro título do Campeonato Inglês 

Para essa temporada o City anuncia a contratação de Samir Nasri e Clichy do Arsenal, Stefan Savic, e Hargreaves. Essas contratações fizeram com que a equipe do City virasse um dos principais concorrentes ao titulo do Campeonato Inglês.

O City começa a temporada perdendo a Supercopa da Inglaterra para o maior rival United por 3-2.

Em 14 de setembro 2011 o City volta a jogar uma partida de Liga dos Campeões após 46 anos desde a sua primeira participação na competição, quando ainda era chamado de Copa dos Campeões. Já na disputa da Liga dos Campeões o City cai no grupo A, com FC Bayern München, Napoli e Villarreal, mais o clube não consegue a vaga no mata-mata, no jogo contra o Bayern, Carlos Tévez  briga com o técnico Roberto Mancini e não entra em campo, isso faz seu valor no mercado despencar, sendo afastado da equipe e quase deixando os Citizens no meio do ano, mais ficou no clube e ajudou o clube a ser campeão inglês, na Liga dos Campeões o City fica em terceiro lugar e vai para a Liga Europa da UEFA, na fase 16 avos de final o City passa pelo Porto, e na fase seguinte o adversário é outro time português o Sporting, mais o City cai nas oitavas de final.

Liga Europa da UEFA de 2011–12:

16 Avos de final:

Oitavas de Final:

A última contratação de impacto do clube foi o atacante Sergio Aguero, o City pagou 45 milhões de euros pelo jogador, que assinou um contrato de cinco temporadas com os ingleses. A transferência passa a ser a mais cara da história do clube, superando os 37 milhões de euros pagos por Robinho em 2008. Aguero recebeu a camisa 16 do City.

Em sua estreia, no dia 15 de agosto de 2011, contra o Swansea, o jogador entrou aos 15 minutos do segundo tempo, 5 minutos depois marcou o seu primeiro gol com a camisa azul do City, mais tarde ganhou bola perdida na linha de fundo, e cruzou para trás. David Silva apareceu, e mandou para as redes. No fim do jogo, Kun recebeu a bola na intermediária, e soltou o petardo de pé direito. O quarto da vitória de 4-0 do até então líder do campeonato Manchester City. Depois do apito final, o jogador argentino pediu a bola ao árbitro, e levou a redonda para casa. 

Na Premier League um jogo memorável, no dia 23 de outubro, os Citizens golearam o rival United por 6-1 no Old Trafford com esse resultado, além do City se isolar na liderança, igualou o maior placar da história dos clássicos: também 6 a 1 para o City em 23 de janeiro de 1926. O último jogo contra o Queens Park Rangers foi dramático. O City abriu o placar com Zabaleta aos 38 Minutos do primeiro tempo, e tudo estava se encaminhando para a vitória, mas no começo do 2º Tempo o QPR empatou e virou o jogo nos acréscimos, Dzeko empatou aos 46 e Agüero aos 49, marcaram e ajudaram o City de forma dramática chegar ao tricampeonato após 44 anos sem chegar ao título máximo da Inglaterra, marca também o primeiro título inglês do City desde 1968, é também o primeiro título da Premier League a ser decidido sobre a diferença de gols, e o gol da vitória do City sobre o QPR aconteceu 15 segundos depois que o rival da cidade, derrotava o Sunderland por 1-0.

Posição final do City na Premier League de 2011–12:

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GP = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Temporada 2012-13: vice campeão inglês 
O City abriu a temporada ganhando o título da Supercopa da Inglaterra de 2012 contra o Chelsea vencendo pelo 3 a 2 conquistando assim seu 4º título.

Final da Supercopa da Inglaterra de 2012:

(C) = Campeão

O City chegou à temporada como campeão da Premier League 11-12, e com o status de quem certamente iria brigar ponto a ponto para novamente erguer a taça. Os então comandados de Roberto Mancini até começaram bem, pois venceram seis dos nove primeiros jogos que disputaram, enchendo a torcida de esperança pelo bicampeonato. mais o City fracassa em vencer alguns jogos em casa, como a vitória diante do Wigan por 1 a 0. Resultados bobos, como a derrota sofrida fora de casa para o Southampton, por 3 a 1, e para o Sunderland por 1 a 0, fizeram com que o City ficasse 11 pontos atrás do seu rival United na classificação final da Premier League e ficando com o vice campeonato.
Posição final do City na Premier League de 2012–13:

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GP = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Na Liga dos Campeões da UEFA], o City fica no grupo ao lado de Real Madrid, Borussia Dortmund e Ajax, mais fica na lanterna do grupo com nenhuma vitória e apenas três pontos ganhos.

O City então voltava suas atenções para a semifinal da Copa da Inglaterra, o time pega o Chelsea e vence por 2-1 e vai a final. Mas a humilhante derrota para o Wigan por 1-0, em Wembley, faz com que o clube demita o treinador Roberto Mancini.

Temporada 2013-14: novas conquistas 

A temporada começou com uma notável performances de gol do City. Em 18 de janeiro contra o Cardiff City, o City tornou-se o clube mais rápido da história da Premier League a marcar 100 gols em todas as competições e o primeiro a completar este feito antes do final de janeiro. o City marcou 156 gols em todas as competições, quebrando o recorde de 143 gols estabelecidas pelo United em 1956-1957. o gol número 100º na Premier League da temporada foi marcado na vitória por 4-0 sobre o Aston Villa em 7 de Maio de 2014. Esta foi a primeira vez que o City marcou mais de 100 gols na primeira divisão do futebol Inglês em uma mesma temporada desde 1957-58.

Ao vencer o Sunderland por 3 a 1 no Estádio de Wembley, o City conquistou a Copa da Liga Inglesa em 2 de março, com gols de Yaya Touré e Nasri, perante 84 697 espectadores, com o City sendo comandado na Temporada 2013-2014 pelo técnico chileno Manuel Pellegrini.

Final da Copa da Liga Inglesa 2013-14:

(C) = Campeão

Na Liga dos Campeões o City fica no grupo D com Bayern de Munique, Viktoria Plzeň e CSKA Moscou, e o City consegue passar da fase de grupos pela primeira vez em sua história, e para nas oitavas-de-final diante do poderoso Barcelona (0-2 no Etihad Stadium e 2-1 no Camp Nou).

Oitavas de final Liga dos Campeões da UEFA de 2013–14:

Já Premier League, o City começou o campeonato muito bem, com uma média de 3 gols por jogo. A liderança foi alternada entre grandes clubes nesta temporada, sendo eles: Arsenal, Tottenham, Chelsea e Liverpool, além do próprio City. mais os Citizens foram campeões reassumindo a liderança na penúltima rodada, diante do empate do Liverpool frente ao Crystal Palace. Na rodada final, o City venceu o West Ham por 2 a 0, conquistando seu 4º troféu de campeão inglês. foi a primeira vez que o City ganhou dois grandes troféus em uma temporada desde a temporada 1969-70, quando ganhou a Copa da Liga Inglesa e a Recopa Europeia, e concluiu uma das melhores temporadas da história do clube.

Posição final do City na Premier League de 2013–14:

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GP = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Temporada 2014-15: avançando na Champions League 
A temporada começou com uma derrota na Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal 3-0. 

Na Liga dos Campeões o City ficou no grupo E, e como na temporada passada o City fica no mesmo grupo do Bayern de Munique e CSKA Moscou os dois clubes do grupo passado, completando o grupo a Roma. o City não fez uma boa campanha, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas e chegou na última rodada precisando vencer a Roma na itália para se classificar, e a vitória veio fora de casa por 2-0, e o City qualificou-se para às oitavas de final pela segunda vez em sua história; na segunda rodada, no entanto, a equipe de Pellegrini é novamente eliminado pelo Barcelona (1-2 no Etihad Stadium e 0-1 no Camp Nou ). 

Oitavas de final Liga dos Campeões da UEFA de 2014–15:

Na Copa da Inglaterra o City perde em casa e é eliminado nas quartas-de-final para o modesto Wigan, em seguida o City dá outro vexame pela Copa da Liga Inglesa e perde novamente no Etihad para o Newcastle parando nas oitavas de final.

Na Premier League o City alcança o 2º lugar na classificação com 79 pontos, oito a menos que o Chelsea, terminando assim a péssima temporada sem ganhar qualquer troféu pela primeira vez em cinco anos. o atacante Sergio Agüero foi o artilheiro do campeonato com 26 gols marcados.

Posição final do City na Premier League de 2014–15:

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GP = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Temporada 2015-16: campanha histórica na Champions League 

A temporada 15-16 é boa para o City pelo fato de ganhar mais uma Copa da Liga Inglesa no espaço de três anos, derrotando na final o Liverpool no pênaltis após um empate de 1-1.

(C) = Campeão

Na Liga dos Campeões o City continua fazendo história ao passar em primeiro lugar pela primeira vez, nas oitavas o clube enfrenta o Dínamo de Kiev e vence por  3 a 1 no placar agregado, passando às quartas de final pela primeira vez, o adversário é o Paris Saint-Germain e o City passa pelo clube francês 3 a 2 no agregado, em uma campanha histórica o City chega às semifinais para enfrentar o maior campeão da competição, o Real Madrid e o clube é eliminado por 1 a 0 no placar agregado, mais o City sai de cabeça erguida por ter feito a melhor campanha da história do clube até aqui na Liga dos Campeões.
Quartas de final Liga dos Campeões da UEFA de 2015–16:

Semi finais Liga dos Campeões da UEFA de 2015–16:

Na Premier League o City começou sua campanha com a mesma forma que tinha mostrado no final da temporada anterior, ao vencer seus primeiros quatro jogos da Premier League, em 29 de agosto de 2015 a equipe estabeleceu um recorde do clube dez vitórias consecutivas da liga, batendo o recorde do clube que tinha mais 103 anos, mais equipe perde muito jogos e fica em quarto lugar e com o melhor ataque 71 gols, foi a pior colocação no campeonato nos últimos seis anos. o desempenho da equipe cai muito também depois do anúncio no meio da temporada a mudança de treinador para a próxima temporada: saindo Manuel Pellegrini e entrando Pep Guardiola.

Posição final do City na Premier League de 2015–16:

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GP = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Temporada 2016-17: a estreia de Pep Guardiola 
O City começou a temporada com Pep Guardiola como o novo treinador da equipe, na Copa da Liga Inglesa o clube foi eliminado pelo rival United nas quartas de final, já na Copa da Inglaterra o City chegou à semifinal mais foi eliminado pelo Arsenal na prorrogação por 2 a 1.

Na Champions League o City teve que passar pelos play-offs contra o Steaua București, no placar agregado 6 a 0 pro City, assim o clube entra na fase de grupos da competição no grupo C, ao lado de Barcelona, Borussia Mönchengladbach e Celtic, o time entra para fazer história como na temporada anterior quando chegou às semi finais fazendo a melhor campanha do City na Liga dos Campeões, o clube passa em segundo lugar atrás do Barcelona e vai às oitavas de final, o adversário é o Monaco da frança, mais o City acaba eliminado precocemente da competição.
Oitavas de final Liga dos Campeões da UEFA de 2016–17:

Na Premier League o começo do City foi avassalador, ficando nove rodadas na liderança mais o time cai muito de produção perde muitos pontos dentro de casa no Etihad Stadium e acaba brigando apenas pelas vagas da Champions League contra Arsenal e Liverpool, e o City acaba em terceiro lugar classificando direto para a Champions League. uma marca importante é que o City termina na frente do seu rival da cidade pela quarta temporada seguida, a última vez foi na temporada de 1972.

Posição final do City na Premier League de 2016–17:

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GP = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Temporada 2017-18: o time que encantou o mundo e quebrou recordes

A temporada 17-18 pode ser considerada a melhor da história do City, repetindo os conquistas da temporada 2013-14 com mais destaque, começando com mais uma Copa da Liga Inglesa, derrotando na final o Arsenal pelo placar de 3 a 0. Entretanto na Copa da Inglaterra o City perde fora casa por 1 a 0 e é eliminado nas oitavas-de-final para o modesto Wigan 

(C) = Campeão

Na Liga dos Campeões o City cumpriu a sua melhor campanha da história na primeira fase, totalizando 15 pontos. Nas oitavas o clube enfrenta o Basel e vence por 5 a 2 no placar agregado, passando às quartas de final mais uma vez, o adversário é o Liverpool, rival de campeonato inglês, e o City perde por 3 a 0 em  Anfield, no segundo jogo no Etihad o City perde por 2 a 1 de virada e dá adeus a Liga dos Campeões.

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GP = Gols feitos; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Oitavas de final Liga dos Campeões da UEFA de 2017–18:

Quartas de final Liga dos Campeões da UEFA de 2017–18:

Na Premier League o City fez uma campanha avassaladora, ao vencer 19 dos 20 primeiros jogos, ficou 22 jogos sem perder na temporada contando todas as competições, e em 27 de dezembro de 2017 a equipe estabeleceu um impressionante recorde de 18 vitórias consecutivas recorde na Premier League, e bateu o seu próprio recorde de 10 vitórias em 2015, deixando claro nas rodadas seguintes que a conquista era só uma questão de tempo. Esta campanha histórica com Pep Guardiola no comando ficará para sempre na memória dos torcedores do City e do mundo pelo futebol encantador e dominante que quebrou inúmeros recordes, o mais significativo deles,os 100 pontos.

Posição do City na Premier League de 2017–18:

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GM = Gols Marcados; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols;

Outros recordes:

Mais pontos marcados na temporada - 100 pontos

Campeão nacional com maior antecedência - 5 rodadas igualando o United (2000-01)

Mais vitórias numa só temporada da Premier League - 32 pontos

Campeão com melhor saldo de gols - 79 gols

Maior número de vitórias fora de casa na temporada - 16 vitórias

Mais vitórias consecutivas - 18 vitórias (da 3ª rodada à 20ª rodada)

Mais gols marcados na temporada - 106 gols

Maior diferença para o segundo colocado - 19 pontos

Temporada 2018-19: campeão de tudo na inglaterra 

Após a campanha histórica na temporada passada com mais de 100 pontos, os Citizens seguiram em ótima forma. A temporada de 2018-19 foi aberta com a conquista da Supercopa da Inglaterra com um vitória de 2-0 sobre o Chelsea, os  gols foram anotados pelo artilheiro Sergio Aguero. 

Final da Supercopa da Inglaterra 

(C) = Campeão

Na Premier League, a estreia aconteceu em um duelo fora de casa contra o Arsenal, que agora já não estava mais sob o comando de Wenger. Fora de seus domínios, o City aplicou um 2-0 nos Gunners. Na rodada seguinte, estreia em casa com goleada no Etihad por 6-1 contra o modesto Huddersfield Town, com direito a hat-trick de Agüero. O primeiro tropeço aconteceria logo em seguida, no empate diante do Wolverhampton por 1-1. Já a primeira derrota, aconteceu apenas na 16° rodada em partida contra o Chelsea. Mesmo com a boa campanha na Premier League, o clube estava a cinco pontos do líder Liverpool que ainda estava invicto no campeonato. Mas, em 03 de janeiro de 2019, City e Liverpool se encontraram pela 21° rodada. Em um jogo muito difícil, os Citizens venceram por 2-1 no Etihad e obtiveram os três pontos valiosos, que recolocaram o clube na briga pelo título. E o desempenho do City nos jogos finais da campanha na Premier League foi excepcional. Após muita perseguição, o clube conseguiu passar a frente do Liverpool e não saiu mais da liderança, vencendo praticamente todos os jogos finais e com incríveis 14 vitórias seguidas, no jogo memorável das rodadas finais o jogo contra o Leicester no estádio Etihad, aos 24 minutos do segundo tempo Vincent Kompany simplesmente acertou uma bomba no ângulo para decretar uma vitória magra mais muito importante para decidir o jogo e levar para a última rodada, e foi o que aconteceu o City até saiu perdendo do Brighton mais virou pra 4-1 e assim os Citizens conseguiram alcançar o título com outra campanha histórica - de 98 pontos, apenas dois à menos que na temporada anterior, e se sagrou bi campeão pela primeira vez em sua história. 

Pts = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = empates; D = Derrotas; GM = Gols Marcados; GC = Gols contra; S = Saldo de Gols; 

Em 24 de fevereiro de 2019, disputou a final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea depois de aplicar um sonoro 6-0 no clube londrino em partida pela Premier League. A partida desta vez valendo a taça, terminou empatada em 0-0. Nos pênaltis, o City conseguiu ser superior e venceu por 4-3, assim se sagrando bicampeão do torneio e ganhando o seu segundo troféu na temporada 18-19. 

Final da Copa da Liga Inglesa: 

(C) = Campeão

Na Liga dos Campeões, o City estreia sendo surpreendido pelo Lyon e acaba derrotado em casa por 2-1. Mesmo assim, a derrota não atrapalhou o excelente desempenho da equipe que venceu as próximas quatro partidas pela competição e empatou com o Lyon, encerrando a Fase de Grupos como o primeiro colocado com 13 pontos. 

Nas Oitavas de Final da Champions, o City não teve pena do Schalke 04 e aplicou um 7-0, depois de já haver vencido o jogo de ida na Alemanha por 3-2. O adversário das Quartas de Final foi mais uma vez um rival local o Tottenham, ainda sofrendo com as memórias da eliminação dolorosa frente do Liverpool na temporada passada, o City foi derrotado pelos Spurs por 1-0 no jogo de ida disputado no novo estádio do Tottenham. Mas, as esperanças se mantinham vivas para o jogo de volta. Apesar do bom futebol a da insistência do clube em busca de marcar gols, o resultado de 4-3 no Etihad Stadium não foi suficiente para evitar mais uma eliminação, interrompendo novamente o sonho do título inédito da Liga dos Campeões. 

Quartas de final Liga dos Campeões: 

De fora da Liga dos Campeões, o City se concentra na Copa da Inglaterra, o clube fez ótima campanha e se classifica para  a grande final sem muitas dificuldades, exceto na polêmica partida contra o Swansea na Semifinal, em que o clube da segunda divisão chegou a abrir 2-0, mas permitiu a virada por 3-2. Ainda assim, o City só foi conseguir reverter o resultado devido a uma marcação de pênalti equivocada e também um gol duvidoso, em que o jogador do City estava em posição de impedimento. Para encerrar a temporada faltava ainda o duelo contra o Watford valendo o título da Copa da Inglaterra. Para o City, valia não apenas o título, mas também um feito histórico: Com uma vitória sobre o Watford, o Manchester City se tornaria o primeiro clube a conquistar todos os quatro títulos principais do futebol inglês (Premier League, Copa da Liga, Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra) em uma única temporada, e foi isso aconteceu em 18 de maio de 2019, não apenas confirmou seu favoritismo, mas goleou a equipe do Watford na final vencendo a partida por 6-0 no Wembley e assim entrou na história do futebol inglês. 

Final da Copa da Inglaterra: 

(C) = Campeão

Escudo e cores 

O primeiro uniforme de que se tem notícia do City ― na ocasião, ainda com o nome de St Mark's (West Gorton) ― era preto com uma cruz branca, por conta disso, alguns boatos dão conta de que o time teria uma forte ligação com a Maçonaria, outros em uma teoria mais plausível, dizem que a cruz faz referência à igreja de São Marcos, quando o clube passou a se chamar Manchester City, seu uniforme ganhou as cores atuais: azul claro e branco. as cores do segundo uniforme eram, tradicionalmente, marrom ou (desde 1960) vermelho e preto; no entanto, várias cores diferentes têm sido usadas nos últimos anos. As origens da cores do primeiro uniforme do clube são incertas, mas há evidências de que o clube tem usado azul desde 1892 ou antes. Um folheto intitulado Famous Football Clubs - Manchester City, publicado na década de 1940, indica que o West Gorton (St. Marks) originalmente jogava vestindo vermelho e preto e relatos datados de 1884 descrevem a equipe vestindo camisa preta com uma cruz branca, mostrando a proximidade do clube com a Igreja em suas origens. [43] O uso infrequente, mas recorrente, do vermelho e preto no segundo uniforme vem do ex-gerente assistente Malcolm Allison, que acreditava que a adoção das cores do AC Milan iria inspirar o City para a glória. [44] A teoria de Allison funcionou, com o City vencendo a FA Cup 1969, a Copa da Liga Inglesa 1970, e a Recopa Europeia de 1970 com listras vermelhas e pretas ao invés do azul claro do primeiro uniforme do clube.

O City já usou três outros escudos em suas camisas, antes do escudo atual, que foi implementado em 2016. O primeiro, lançado em 1970, foi baseado em projetos que tinham sido usados na documentação oficial do clube desde meados da década de 1960. Ele consistia de um escudo circular, que usava o mesmo escudo atual dentro de um círculo com o nome do clube. Em 1972, este escudo foi substituído por uma variação que substituiu a metade inferior do escudo pela rosa vermelha de Lancashire. 

Nas ocasiões em que o Manchester City joga uma grande final de campeonato, o escudo oficial não costuma ser utilizado; ao invés dele, são usadas camisas com o brasão de armas da Cidade de Manchester, como um símbolo de orgulho em representar a cidade de Manchester em um grande evento. Esta prática se origina de uma época em que as camisas dos jogadores normalmente não possuíam nenhum escudo, mas tem continuado ao longo da história do clube. [45] Para a Final da FA Cup de 2011, o City usou o escudo de costume, com uma legenda especial, mas o brasão de armas de Manchester foi incluído como um pequeno logotipo monocromático nos números na parte de trás das camisas dos jogadores. [46]

Um novo escudo foi adotado em 1997, devido à impossibilidade de registrar o anterior como marca registrada. Esse escudo foi baseado nas armas da cidade de Manchester, e consistia em um escudo na frente de uma águia dourada. A águia é um antigo símbolo heráldico da cidade de Manchester; uma águia dourada foi adicionado ao brasão da cidade em 1958 (mas já foi removido desde então), representando a crescente indústria da aviação. O escudo possui um navio na sua metade superior representando o Manchester Ship Canal, e as três listras diagonais na metade inferior simbolizam os três rios da cidade - o Irwell, o Irk e o Medlock. A parte inferior do escudo ostenta o lema Superbia em Proelio, que significa O orgulho em batalha em Latim. Acima da águia e do escudo, há três estrelas, que são puramente decorativas.

Em 15 de outubro de 2015, depois de anos de críticas dos fãs sobre o design do escudo de 1997, o clube anunciou a sua intenção de realizar uma consulta com os fãs sobre a possibilidade de abandonar o escudo do clube e instituir um novo design.

Após a consulta, o clube anunciou no final de novembro 2015, que o escudo do clube seria substituído por uma nova versão, que seria projetada no estilo das antigas versões. Um design que supostamente seria do novo escudo acidentalmente vazou dois dias antes da inauguração oficial, marcada para 26 de dezembro 2015, pelo Escritório de Propriedade Intelectual, onde o design foi registrado em 22 de dezembro. O novo escudo foi apresentado oficialmente em 26 de dezembro, no jogo em casa contra o Sunderland.

Uniformes

1º Uniforme

2º Uniforme

3º Uniforme

Fornecedores esportivos e patrocinadores

Estádio  

 Estádio

O Etihad Stadium desde 2011 (por questões de patrocínios de nome) ou City of Manchester Stadium (em português: Estádio Cidade de Manchester) é um estádio de futebol localizado em Manchester, na Inglaterra.

Projetado para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2000, perdeu a disputa para Sydney (Austrália), mas foi sede dos Jogos da Commonwealth de 2002, abrigando as provas de atletismo.

Após os jogos, reformas foram feitas e a pista de atletismo foi substituída por 12 000 cadeiras (chegando a 46 990 lugares) e o estádio foi convertido em um estádio de futebol. Tornou-se, então, a casa do Manchester City, substituindo o histórico Maine Road. A mudança para a novo endereço ocorreu no início da temporada 2003-04.

A primeira partida de futebol realizada no Etihad foi um amistoso entre Manchester City e Barcelona, que terminou com a vitória por 2 a 1 do time da casa, em 2003. 

O primeiro gol da história do novo estádio foi marcado por Nicolas Anelka. 

A primeira partida oficial foi realizada quatro dias depois, pela Copa da UEFA., o City goleou por 5 a 0 o time irlandês The New Saints FC, e Trevor Sinclair marcou o primeiro gol oficial do Etihad Stadium.

Em 2004, a seleção inglesa jogou pela primeira vez no estádio, em um amistoso com empate em 1 a 1 com o Japão. 

Foi uma das sedes do Campeonato Europeu Feminino de 2005 e é considerado um estádio 4 estrelas pela UEFA.

Em 2008, o Etihad Stadium foi sede da decisão da Copa da UEFA, entre o FC Zenit, e o Rangers FC que terminou com o título do clube russo após uma vitória por 2 a 0.

Em 2014, o Manchester City  investiu cerca de 50 milhões de libras na expansão do Etihad Stadium, de 48 000 para 55 017 lugares, após a expansão da arquibancada sul e com a adição de três novas fileiras de cadeiras próximas ao gramado. 

Em março de 2021, os Sky blues informaram que iriam reduzir a capacidade do estádio ficando assim em 53 400 para se adequar a novas acumulações de publicidade eletrônica, os blues tiraram algumas das primeiras fileiras de assentos ao redor do chão para acomodar um segundo nível de telas LED que dará a ilusão de dobrar a altura do display, um sistema em uso por outras equipes na Premier League, mais já existem planos para expandir a Arquibancada Norte para aumentar a capacidade para 60 000 lugares.

O recorde de público é de 54 693 torcedores, na partida entre Manchester City 1 x 3 Leicester City, em 6 de fevereiro de 2016.

Centro de Treinamento 
City Football Academy

Foram investidos 200 milhões de libras na construção do CFA (City Football Academy) o novo centro de treinamento do Manchester City. A estrutura é incrível possui 320 000 m² espalhados por 17 campos de futebol, sendo 12 deles destinados ao desenvolvimento dos jovens, além de um estádio com capacidade para 7 mil pessoas, que será utilizado pelas equipes de cima, feminina e comunidade local. Ao todo, mais de 450 jogadores treinarão no novo CT, desde o time sub-6 até, os profissionais. O City Football Academy é muito próximo ao estádio do clube, uma ponte com cerca de 190 metros liga ao Etihad Stadium.
Uma estrutura planejada para que as equipes possa ter um desenvolvimento ao máximo possível. O CT do City começou a ser idealizado em 2008, quando o bilionário dos Emirados Árabes, o Sheikh MAnsour Bin Zayed Al Nahyan virou dono do City. O CT fica dentro da cidade, a 10 minutos de carro do centro de Manchester. Na hora de escolher o local onde ele seria erguido, o clube pensou em como dar conforto pros jogadores, torcida, funcionários e jornalistas.

Títulos 

Legenda
 Campeão invicto

Doublets  
 1969-1970: UEFA Cup Winners' Cup e Copa da Liga Inglesa.
 2013-2014: Premier League e Copa da Liga Inglesa.
 2017-2018: Premier League e Copa da Liga Inglesa

Treble Domestic / Quadruplo 

2018-2019: Premier League, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra / Supercopa da Inglaterra.

Campanhas de destaque 

  Liga dos Campeões da UEFA: vice-campeão (1): 2020-21
  Liga dos Campeões da UEFA: semifinais  (2): 2015-16, 2020-21

  Copa da UEFA / Europa League: quartas de final (1): 1978-79

 Ranking UEFA Fair Play: contemplado (2): 2002-2003, 2007-2008

  Campeonato Inglês: vice-campeão (6): 1903-1904, 1920-1921, 1976-1977, 2012-2013, 2014-2015, 2019-20

  Copa da Inglaterra: vice-campeão (5): 1925-1926, 1932-1933, 1954-1955, 1980-1981, 2012-2013

  Copa da Liga Inglesa: vice-campeão (1): 1974

 Supercopa da Inglaterra: vice-campeão (8): 1934, 1956, 1969, 1973, 2011, 2014, 2021, 2022

Torneios de destaque

 Troféu Joan Gamper: 1 (2009)
 Dublin Super Cup: 1 (2011)
 Troféu Premier League Ásia: 1 (2013)
 Copa dos Amigos: 1 (2019)

Joan Gamper

O City por duas vezes disputou o Troféu Joan Gamper, a primeira delas sendo em 1982, foi a 17ª edição do torneio que contou com a participação do Barcelona,  Internacional e Colônia. O Internacional de Porto Alegre foi o campeão após ganhar de 3 a 1 do City na final.

A segunda participação do City foi em 2009, quando se sagrou campeão ao vencer o Barcelona no Camp Nou por 1 a 0, com gol de Martin Petrov.

Competições da UEFA  

 Atualizado até 29 de fevereiro de 2020.

Torcida 

O Manchester City tem uma das torcidas mais apaixonadas e fanáticas da Inglaterra, provou sua extraordinária lealdade ao clube durante os anos mais difíceis, mesmo após queda em duas temporadas consecutivas no final dos anos 90, quando o clube foi rebaixado duas vezes em três temporadas para jogar a terceira divisão do futebol Inglês (então Division Two, agora Football League One ), a média do City foi de incríveis 30 000 por jogo, em comparação com a média do campeonato que foi de menos de 8 000. Desde que se mudou para o City of Manchester Stadium, a média do City tem sido entre os seis primeiros na Inglaterra, geralmente superior a 40 000. Em uma pesquisa realizada pelo Manchester City, em 2005, as estimativas era uma base de torcedores de quase 700 000 no Reino Unido, com um total de mais de 13 milhões em todo o mundo, embora desde a compra do clube pelo Sheikh Mansour esse número cresceu para muitas vezes esse tamanho.

A música oficial dos torcedores do City é uma versão de "Blue Moon", que apesar do seu tema melancólico é cantando com muito entusiasmo pelos torcedores como se fosse um hino heróico. O historiador e escritor Gary Milton James disse que a primeira vez que ouviu o Blue Moon sendo cantado por torcedores do City ocorreu em 1989-90 contra o Liverpool no Anfield, naquele jogo o City perdeu para o Liverpool por 3 a 1, e dois ou três torcedores começaram a cantar a música de uma forma melancólica saindo do estádio. A música se encaixou muito bem com o City pelos anos em que o clube atravessava, e também pelas cores do clube e hoje faz parte da história do time.

Torcedores do City tendem a acreditar que a imprevisibilidade é uma característica inerente de sua equipe, e chamam resultados inesperados de "Typical City". os torcedores consideram como o único campeão inglês a ser rebaixado (em 1938), a única equipe a marcar e sofrer mais de 100 gols em uma mesma temporada (1957-1958), ou o exemplo mais recente em que City foi o único a bater o Chelsea na Premier League 2004-05, e na mesma temporada o City foi eliminado da FA Cup pelo Oldham Athletic, uma equipe de duas divisões inferiores.

Em 1987, um torcedor do Manchester City chamado Frank Newton trouxe uma banana inflável para o jogo de abertura da temporada do City pela Division Two contra o West Bromwich Albion, quando os torcedores exigiram a entrada em campo do jogador Imre Varadi que se transformou em ‘Imre Banana’, tornou-se uma visão frequente na temporada 1988-89 a mania se espalhou para outros clubes, (peixes infláveis foram vistos na torcida do Grimsby Town), com o fenômeno atingindo o jogo do City contra o Stoke City em 26 de dezembro de 1988, em um jogo declarado como uma festa a fantasia. A visão tinha se espalhado pela mídia, com numerosas reportagens da BBC News durante toda a temporada comentando sobre a moda, elogiando em como “colocar a diversão de novo no futebol”, em uma entrevista com o então secretário do Manchester City, Bernard Halford, dando um 'ok' da diretora. “Colocar a diversão de volta ao jogo… e tirar os hooligans é tudo sobre isso” – Disse Halford, 

Em 2010, torcedores do City adotaram uma dança exuberante, apelidado de The Poznań , criado pelos polacos do Lech Poznań.

Rivalidades 

Com o rival da cidade o City faz o grande dérbi City vs. United. Em 174 jogos disputados, o retrospecto é favorável ao rival, que tem 73 vitórias contra 53 do City, além de 52 empates. Contando-se apenas os confrontos do Campeonato Inglês, considerando-se apenas os resultados, o rival venceu 30 vezes na casa do City e 42 em Old Trafford. Os Sky Blues venceram 32 em casa e 21 na do United. Embora concorrentes, não havia grande animosidade entre as torcidas, até antes da Segunda Guerra Mundial (quando ambos ainda tinham resultados e glórias equilibradas), sendo até então comum os torcedores de um acompanharem também o jogo do outro.

Entre os últimos clássicos, cada um teve vitórias especiais. O United garantiu seu título inglês na temporada 2006-07 ao vencer o City no City of Manchester por 1 a 0, com o goleiro Edwin van der Sar defendendo pênalti de Darius Vassell a dez minutos do fim - se feito o empate, o título teria sido adiado. Já o City venceu por 2 a 1 o clássico de fevereiro de 2008, encarado de maneira extremamente especial pelo rival por marcar a celebração dos 50 anos do desastre aéreo de Munique, que matou oito jogadores do United (mas também o ex-ídolo do City e então jornalista, Frank Swift). Ambos utilizando uniformes especiais para a partida, que teve o ídolo rival Cristiano Ronaldo expulso por ter tocado a bola com a mão. Por ter vencido também o dérbi anterior da temporada, em agosto de 2007, o City finalmente voltava a conseguir vencer os dois clássicos de uma mesma temporada desde a de 1969.

Por terem jogado pelos dois clubes, há dois personagens emblemáticos dos dérbis. O ex-atacante escocês Denis Law jogou no City na temporada 1960-61, tento tido a boa marca de 21 gols em 44 jogos nela, o que atraiu os olhares da equipe italiana do Torino, que o contratou. Entretanto, em 1962 já voltara à cidade, mas contratado pelo United. Na primeira temporada no rival, onde ficaria pelos próximos onze anos, fez o gol do empate que rebaixou o ex-clube para a Segunda Divisão. Na última temporada da carreira, a de 1973-74, retornou ao City. Os dois times encontraram-se novamente na última rodada, com o United ameaçado de rebaixamento.

Em certo momento do dérbi, Law recebeu um passe de Francis Lee (um dos dois maiores artilheiros dos clássicos, com dez gols), e, de costas para o gol, tocou de letra para as redes, marcando o que foi o gol da vitória por 1 a 0 dos Sky Blues. Enquanto os companheiros foram imediatamente até ele celebrar o gol, Law logo tomou consciência de que estava novamente rebaixando um ex-clube, desta vez o United e, cabisbaixo, deixou o campo, sendo substituído. Foi sua última partida na Liga Inglesa.

O outro é o ex-goleiro dinamarquês Peter Schmeichel, que jogou no United de 1991 a 1999, participando ativamente da invencibilidade de onze anos do rival sobre o City. Entretanto, foi para o City jogar sua última temporada, a de 2002-03, quando o time voltava à Primeira Divisão, e ajudou o novo time a quebrar o tabu, com vitória por 3 a 1 em Maine Road em novembro de 2001. Schmeichel conseguiu, dessa forma, sair como invicto no dérbi de Manchester. No outro dérbi daquela temporada, ele não pôde jogar, mas ainda assim os Citizens conseguiram um empate em 1 a 1 no Old Trafford.

Em 23 de outubro de 2011 o City goleou o rival por 6 a 1 jogando fora de casa, no Estádio Old Trafford, igualando a maior goleada da história dos clássicos, também a seu favor, registrada em 23 de janeiro de 1926.

Outras rivalidades

Uma pesquisa feita sobre rivalidades no futebol inglês, realizada em 2003 mostrou que alguns dos fãs do City viam o Liverpool Football Club, em segundo, e Bolton Wanderers como rivais. A pesquisa também mostra que os fãs de Oldham Athletic, Stockport County, Bolton Wanderers e Manchester United colocaram o City entre seus 3 principais rivais. Durante sua história, o clube também tem uma rivalidade com o Tottenham, esta rivalidade produziu vários jogos memoráveis no passado, tais como a vitória do City por 4 a 3 na FA Cup de 2004, e a final da Copa da Inglaterra em 1981 perdida para o Tottenham que ficou conhecida como "ballet no gelo", e os fãs do City consideram que foi um dos melhores desempenhos do clube.

Já pesquisa mais recente, de 2012, mostra como rivais, além do Manchester United, Liverpool e Everton, com as duas cidades, Manchester e Liverpool, estando distantes apenas 56 quilômetros, dentro da mesma região, o Noroeste da Inglaterra.

Na cultura popular inglesa  
O City também é conhecido por seus torcedores ilustres, os mais notórios sendo os irmãos Liam e Noel Gallagher. Os ex-líderes do extinto Oasis são tão fanáticos pelo City que já recusaram varias vezes se apresentar no estádio Old Trafford, casa do arquirrival Manchester United. No auge do sucesso, em 1996, tocaram no então estádio de seu time, na primeira etapa da turnê que divulgaria o disco (What's the Story) Morning Glory?, em show que foi oficialmente gravado e lançado em vídeo com o nome Debut at Maine Road. Na capa, aparecem os Gallagher vestindo as camisas do City. No dia 2 de janeiro de 2009 aconteceu algo interessante em Milão durante um show do grupo: antes de começar a cantar sua famosa música "Don't Look Back in Anger", teria oferecido a música ao brasileiro Kaká, à época ainda no Milan, daquela cidade. O título quer dizer, em português, "não olhe para trás com raiva", e trechos do sua estrofe inicial podem ser traduzidos como "Você não sabe que pode encontrar/Um lugar melhor pra jogar", ficando evidente a intenção de Noel em desejar que o brasileiro se arrependa futuramente de não ter escolhido o City.

Outros dois cultuados músicos, um já falecido, ambos de outras duas celebradas bandas da cidade, também são lembrados como torcedores do clube: a preferência de Ian Curtis, líder do Joy Division, pelos Sky Blues foi revelada em sua cinebiografia, Control; o outro é Johnny Marr, famoso como ex-guitarrista dos Smiths. O City também é o time de outro ex-integrante dos Smiths, o baterista Mike Joyce; dos componentes da banda mancuniana Doves; de Mark E. Smith, líder de outro grupo cult da cidade, The Fall; e do tecladista Rick Wakeman, consagrado no rock progressivo.

Outros fãs ilustres do clube são o ator Timothy Dalton, ex-operador de derivativos e Barings Bank - Bankrotteur Nick Leeson, o empresário Michael O'Leary, o ex-jogador de rugby da Inglaterra Will Greenwood, o ex-vice-diretor do Banco da Inglaterra Sir Howard Davies, o jogador de críquete Inglês Andrew Flintoff, o tenista inglês Liam Broady, Senior Menelik Watson (Oakland Raiders), e o jogador inglês de snooker Nigel Bond.

O ex-boxeador Ricky "The Hitman" Hatton é também um grande fã do City; seu pai foi jogador do clube. Em suas lutas de boxe Hatton costuma entrar no ringue com a canção do clube Blue Moon.

Financeiro 
Atualmente, o Manchester City é um dos clubes mais ricos da Premier League e também do mundo, situando-se na 5ª colocação da lista produzida pela Forbes no ano de 2015.[32]

Os laços com United Abu Dhabi, de onde são os compradores do City, estreitaram-se mais com o novo patrocinador do clube, Etihad Airways, companhia aérea local. Ela será a sétima marca a estampar seu logo na camisa do time. A primeira foi a sueca Saab, mais conhecida por fabricar aviões militares, durando de 1982 a 1984. Sua sucessora foi a neerlandesa Philips, de eletrônica, que ficou até 1987. A seguinte foi a que durou mais tempo, doze anos, tendo sido a empresa japonesa Brother, de equipamentos multifuncionais. Desde então, só empresas britânicas: a Eidos, de jogos eletrônicos, ficou de 1999 a 2002, quando foi substituída pela First Advice, de serviços legais e financeiros. A agência de viagens Thomas Cook entrara em seu lugar em 2004, tendo permanecido até o fim de 2009.

A primeira fornecedora de material esportivo do City foi a Umbro, que fez as camisas do clube por mais de vinte anos, de 1976 a 1997, voltando a partir da temporada 2009-10. A Kappa a sucedeu pelas duas temporadas seguintes. A Le Coq Sportif tornou-se a nova produtora em 1999, ficando até 2003, retornando em 2007 - nesse ínterim, os uniformes foram feitos pela Reebok - e saindo novamente em 2009. Na temporada de 2013-14 a Nike passou a fornecer o material esportivo.

Patrocínio 
A equipe do Manchester City, é patrocinada por grandes empresas, de diferentes países, tais como:

  Etihad Airways - Linha aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos.
  Puma - Atual fornecedora de material esportivo.
  Abu Dhabi - uniu-se ao Manchester City em novembro 2009.
  Etisalat - Se tornou sócia oficial do Manchester City dentro de 2009.
  EA Sports - Desenvolvedora e distribuidora de jogos eletrônicos.
  SAP - Empresa alemã é mais uma parceira do City 
  OKX - Exchange seichelense de criptomoedas.

Ídolos 
 Neil Young: Futebolista nascido em 1944 era um ponta rápido e habilidoso, oriundo da base do próprio City, atuou 11 anos pelo clube de 1961 a 1972, conquistando títulos nacionais e a European Cup Winners' Cup de 1970, atuando ao lado de Oakes, Corrigan, Mike Doyle, Francis Lee e Colin Bell.

 Colin Bell: O rei, um meio-campista artilheiro que cobria cada centímetro do campo e sabia também como desarmar, venceu a primeira divisão, a FA Cup, duas Copas da Liga e a Copa da UEFA no seu tempo no clube, é considerado um dos maiores ídolos do City.

 Billy Meredith: Como os torcedores de City e United vão dizer, Meredith é conhecido como a primeira estrela do futebol. Fora do campo, lutou pelo direito dos jogadores no início do século XX e também foi banido por 18 meses depois de ser acusado de suborno. Teve duas passagens pelo City, além de 15 anos de United, e jogou sua última partida com os Sky Blues aos 49 anos, ficou conhecido com o "bruxo galês".

 Eric Brook: Jogador primordial na conquista da FA Cup de 1933-34, canhoto, chegou ainda jovem no City, atuou em 450 jogos, marcando 158 gols pelo clube, segundo maior goleador da história do clube.

 Joe Corrigan: Um dos grandes goleiros do clube, representou a seleção nacional na copa de 1982, pelo City atuou 476 vezes e se aposentou pelo clube, um dos maiores goleiros do clube.

 Mike Summerbee: Um dos jogadores mais influentes da história do City, com quem venceu a Primeira Divisão, a FA Cup e a Copa da Liga entre 1968 e 1970. Summerbee teve mais de 400 partidas jogadas em uma década de clube e continua envolvido com o City até hoje como embaixador.

 Tommy Johnson: Um dos primeiros ídolos do clube, atuou de 1919 a 1930 com a camisa dos Sky Blues, sendo autor de 158 gols e atuando em 328 partidas.

 Peter Doherty: Um herói pré-Guerra, que muitos fãs mais antigos garantem ser melhor do que Colin Bell. Doherty marcou 82 gols em 134 jogos antes de ter sua carreira encurtada pela Segunda Guerra Mundial.

 Mike Doyle: uma lenda do City jogou 570 vezes pelo clube em 13 anos de carreira e ainda odiava genuinamente o United, venceu a primeira divisão, a segunda divisão, a FA Cup, a copa da Liga e a copa da UEFA durante o seu período.

 Denis Law: É mais associado ao United, onde venceu duas vezes a Primeira Divisão, mas chegou ao City em 1960 vindo do Huddersfield em uma transferência recorde. Voltou a Maine Road mais de uma década depois e, é claro, marcou o gol que teria rebaixou o united (teriam caído do mesmo jeito independente do seu gol em Old Trafford).

 Alan Oakes: Cria da base do City, foi um dos principais meio-campista de sua época, é o jogador que mais vestiu a camisa dos Citizens na história 676 partidas.

  Francis Lee: Com Summerbee, foi fundamental no sucesso do clube no final dos anos 60, ficou extremamente popular com a torcida e também ficou conhecido por sua tendência de se jogar com facilidade, Teve uma passagem desastrosa como cartola nos anos 90, mas seu legado como jogador não será esquecido.

 Frank Swift: Swift foi um dos melhores goleiros da história do City e uma figura revolucionária embaixo das traves: é o pioneiro do lançamento longo. Venceu a primeira e a segunda divisão e também a FA Cup em 1934, quando desmaio em frente ao Rei George V. Morreu no trágico acidente do avião do Manchester United em Munique em 1958, quando trabalhava como jornalista.

 Tony Book: Jogou em times amadores até os seus 31 anos, quando chegou ao City, mas se transformou no capitão mais vitorioso do clube, vencendo quatro títulos entre 1968 e 1971.

 Bert Trautmann: Tem uma história fantástica. Foi capturado pelas forças armadas britânicas durante a Segunda Guerra Mundial e levado para um campo de prisioneiros em Lancashire. Foi contratado pelo City depois da guerra sob protesto dos fãs, mas conquistou admiradores com as suas atuações. Também ficou famoso por quebrar o pescoço durante a final da FA Cup de 1956, mas por jogador e ir buscar a sua medalha de vencedor. Um grande goleiro com um estilo único, um alemão que influenciou uma geração de grandes goleiros, como Gordon Banks.

 Giorgi Kinkladze: Um herói “cult”, Kinkladze chegou a Maine Road do Dinamo Tbisili em 1995 e iluminou o clube em seus dias mais escuros. Apesar de ter sido rebaixado para a segunda divisão em 1996 e para a terceira em 1998, a habilidade, estilo de jogo e belos gols do georgiano conquistaram fãs no City.

 Shaun Goater: Começou no rival United no final da década de 1980, e então jogou por Rotherham, Notts County e Bristol City antes de chegar a Maine Road. Marcou 103 gols em 189 jogos pelo clube, e ficou famoso pelos seus gols contra o United.

 Paul Dickov: Atacante da época de 90, atuou em mais de 100 partidas pelo clube e ajudou ao clube em chegar novamente na Premier League, mais será lembrado pelos fãs do City no jogo da 3 divisão do campeonato inglês, play-off contra o Gillingham que abriu 2 a 0, e o gol de empate marcado por Paul Dickov nos acréscimos levou o jogo para a prorrogação que permaneceu sem gols levando a partida para os pênaltis em que City venceu por 3 a 1, o gol  de Dickov é sem dúvida um dos gols mais importantes da história do City por ter tirado o clube das sombras do futebol inglês.

 Richard Dunne: Eleito 4 vezes seguida o melhor jogador do clube, o zagueiro irlandês atuou em 296 partidas pelo City  de 2000 a 2009, por vezes atuando como capitão, foi fundamental no crescimento do clube.

 Joe Hart: Chegou ainda jovem no clube e aos poucos ganhou seu espaço no clube, figura influente e popular no vestiário, foi goleiro da seleção inglesa por duas copas a de 2010 e a 2014, além de ser um dos grandes responsáveis pelo crescimento e conquistas do Manchester City.

 Vincent Kompany: Herói moderno do City, Kompany foi capitão da equipe em dois títulos da Premier League e também na Copa da Liga – Tévez foi o capitão no título da FA Cup em 2011 – e é reconhecido por isso; Ele virou um embaixador do clube e ficará na história como um dos grandes defensores da história do clube e da Premier League, depois de ser contratado por apenas 6 milhões de libras, anunciou a sua saída depois de 11 anos de clube com mais 360 jogos com a camisa do City e 12 títulos incluindo 4 títulos Premier League , um dos maiores ídolos da história do City.

 Pablo Zabaleta: Chegou do futebol espanhol em 2008 e se transformou em peça importante nos anos seguintes, ainda que provavelmente existam laterais melhores do que ele na história do clube, Zabaleta merece o seu lugar na lista por conta do icônico papel que teve no recente sucesso do City, é idolatrado pelos fãs do City até hoje.

 Carlos Tévez: Saiu do rival United, e ganhou grande popularidade com a torcida devido seus gols e raça demonstrada em campo, ganhou uma FA Cup e uma Premier League pelo clube.
 
 Yaya Touré: Marcou o gol que levou o City à final da FA Cup em 2011, contra o Manchester United, e depois marcou na decisão contra o Stoke City, garantindo o primeiro título do clube desde 1976. Foi vital nos dois títulos da Premier League e se não fosse a sua menor popularidade com os fãs nos últimos 18 meses, poderia estar entre os três primeiros.

 David Silva: Vem sendo condutor na era mais vitoriosa da história do clube. O espanhol chegou como campeão do mundo em 2010 e vem ajudando os seus companheiros a alcançar novos níveis controlando as jogadas e criando oportunidades. Silva conquistou popularidade, além de sua inquestionável qualidade e os títulos dentro do campo, um dos grandes ídolos do clube.

 Sergio Agüero: O atacante argentino chegou no verão de 2011, marcou dois belos gols em sua estreia e, no chute mais dramático da temporada, marcou o gol do título nos últimos minutos após 44 anos de jejum. O momento certamente será imortalizado para sempre nos corações dos torcedores dos Citizens, mas a sua contribuição desde então não diminuiu, o atacante é atualmente o maior goleador da história do clube, é um dos maiores ídolos do clube.

Estatísticas e recordes

Mais jogos 
atualizado em 20 de março de 2022

Mais gols 
atualizado em 20 de março de 2022

Recordes do clube 
Maiores goleadas (Campeonato Inglês & Premier League).
 Manchester City 11-3 Lincoln City ( 23 de Março 1895).
 Manchester City 10-1 Huddersfield Town ( 7 de Novembro 1987).
 Manchester City 10-0 Darwen ( 18 de Fevereiro 1899).
 Manchester City 7-0 Norwich City ( 2 de Novembro 2013 - Premier League).
 Manchester City 7-0  Burnley ( 7 de Dezembro 1968).

Maiores goleadas na Copa da Inglaterra:
 Manchester City 12-0 no Liverpool Stanley ( 4 de outubro de 1890).
 Manchester City 7-0 Reading (31 de janeiro de 1968).

Maior derrota na Copa da Inglaterra:
 Manchester City 2-8 Bradford Park Avenue ( 30 de janeiro de 1946)
 Maior público em casa: 84.569 ( 3 de março de 1934) contra o Stoke City ( recorde de público até hoje para jogos de clubes ingleses em seus estádios).

 Jogador com mais partidas em todas as competições: Alan Oakes entre 1958–1976 (676 aparições pelo clube)
 Maior artilheiro: Sergio Agüero.

 Maior número de gols marcados em uma temporada: 38 gols, de Tommy Johnson entre 1928–29.

 Jogador mais caro: 100 milhões de euros pagos ao Aston Villa por Jack Grealish, em 2021.
 Venda mais cara: 54 milhões de euros pagos pelo Bayer de Munique por Leroy Sané, em 2020.

Treinadores

Jogadores notáveis 

 Abaixo está a lista de notáveis jogadores da história do clube, 50 deles lembrados pelo Times Online:

  Adam Johnson
  Colin Bell
  Dave Ewing
  David Watson
  David White
  Don Revie
  Eric Brook
  Francis Lee
  Fred Tilson
  Gary Owen
  Glyn Pardoe
  Horace Barnes
  Ken Barnes
  Max Woosnam
  Micah Richards
  Mike Doyle
  Mike Summerbee
  Paul Lake
  Rodney Marsh
  Joe Corrigan
  Sam Cowan
  Shaun Wright-Phillips
  Tommy Booth
  Tommy Johnson
  Tony Book
  Trevor Francis
  Joe Hart
  Bert Trautmann
  Leroy Sané
  Uwe Rösler
  Jerome Boateng
  Carlos Tévez
  Sergio Agüero
  Pablo Zabaleta
  Nicolas Otamendi
  Ali Benarbia
  Shaun Goater
  Kolo Touré
  Yaya Touré
   Patrick Vieira
  Robinho
  Gabriel Jesus
  Fernandinho
  Ederson
  David Silva
  Asa Hartford
  Bobby Johnstone
  Tommy Hutchison
  Willie Donachie
  Aymeric Laporte
  Samir Nasri
  Benjamin Mendy
  Giorgi Kinkladze
  Richard Dunne
  Shay Given
  Johnny Crossan
  Eyal Berkovic
  Cliff Sear
  Mario Balotelli
  Edin Džeko
  Vincent Kompany
  Kevin De Bruyne
  Claudio Bravo

Elenco atual

Ligações externas 
 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1880
Fundações na Inglaterra em 1880